Browar Okocim, een bierbrouwerij in Polen, onderdeel van Carlsberg
 Okocim (bier), een Pools biermerk
 Okocim (plaats)